Lhang (Setia), een plaats in Indonesië
Lhang (Darul Kamal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing